Passagense – abitanti di Passagem (Paraíba)
Passagense – abitanti di Passagem (Rio Grande do Norte)
Passagense – abitanti di Passagem Franca